Die Hauptorgel der Kathedrale Notre-Dame de Paris hat gegenwärtig 115 Register auf fünf Manualen und Pedal und basiert auf einer Orgel von Aristide Cavaillé-Coll aus dem Jahr 1868. Die Chororgel wurde 1969 erbaut und umfasste 30 Register auf zwei Manualen und Pedal.

Hauptorgel

Erste gotische Orgel 
1357 wurde eine Schwalbennestorgel erwähnt, die hoch im Triforium in der Nähe des Querschiffs hing. Sie soll bereits baufällig gewesen sein und stammte vermutlich aus dem 13. Jahrhundert. Dieses Instrument wurde 1425 abgebaut – einige Jahre nach Fertigstellung der zweiten Orgel.

Gotische Orgel von 1403 
Ende des 14. Jahrhunderts wurde beschlossen, ein zweites Instrument auf einer hohen, schmalen Empore über dem großen Westportal zu platzieren, während die alte Orgel weiterverwendet wurde. Dieses neue Instrument war als 8- bis 18-faches Blockwerk konzipiert und wurde am 25. Oktober 1403 von Friedrich Schambantz fertiggestellt. Eine Zeichnung des Gehäuses ist erhalten geblieben: Es besaß drei 12 bis 15 Fuß hohe Türme, die mit gotischen Spitztürmen bekrönt waren. Zwischen ihnen befanden sich vier Flachfelder.

Bei einer größeren Reparatur ersetzte Jean Robelin 1473 eine Anzahl von Pfeifen. Pasquier Bauldry lieferte 1529 neue Windladen für den Bassbereich. Dabei dürfte die mittelalterliche pythagoreische Stimmung durch eine mitteltönige Stimmung ersetzt worden sein. 1564 baute Nicolas Dabenet ein neues Wellenbrett für das Pedal ein und erweiterte den Tonumfang nach unten bis zum C.

1609 wurde das Instrument zunächst durch Valéran de Héman um ein Rückpositiv mit Springladen und 13 Registern, dann 1620 ebenfalls durch de Héman um ein Oberwerk mit sechs Registern erweitert. 1620 wurde es von Pierre Thierry umgebaut und 1672 erhielt es durch Jacques Carouge ein Echowerk als viertes Manual sowie ein selbständiges Pedalwerk. Dennoch blieb das mehr als 300 Jahre alte gotische Blockwerk erhalten und wurde erst 1730 ersetzt. Neben dem Blockwerk besaß das Instrument 37 Register auf vier Manualen und Pedal. Heute sind noch zwölf Pfeifen der mittelalterlichen Orgel erhalten.

Neubau von François Thierry (1733) 
Nach den ursprünglichen Plänen sollte beim Neubau der Orgel durch François Thierry das Gehäuse der Vorgängerorgel wiederverwendet werden. Da das Hauptgehäuse baufällig war, schuf Thierry den bis heute erhaltenen Orgelprospekt, behielt aber das Rückpositivgehäuse von 1609 bei. Unter Wiederverwendung des alten Pfeifenwerks (Prinzipale und Mixturen des Blockwerks, Flöten und Zungen des 16. und 17. Jahrhunderts) entstand 1733 eine klassisch-französische Orgel mit 47 Registern auf fünf Manualen und Pedal. Zu den typischen Werken der Zeit (Hauptwerk, Rückpositiv, Récit und Echo) trat ein Bombardmanual hinzu. Die Orgel wurde auf den Ton der großen Glocke „Emmanuel“ von 1681 (a1=429 Hz) eingestimmt.

 Koppeln: Manualschiebekoppel Pos/GO und Dauerkoppel Bom/GO

1783 wurde das Instrument durch François-Henri Clicquot einem gründlichen Umbau unterzogen. Um im Rückpositiv mehr Platz zu haben, schuf er ein neus Gehäuse mit fast 16‘ Höhe. Ebenso erneuerte er fast das gesamte Pfeifenwerk des Rückpositiv und tauschte auch im Hauptwerk und im Pedal etliche Register aus.

Die Wirren der Französischen Revolution überstand die Orgel fast schadlos: nur die Gehäuseskulpturen, die an das Ancien Régime erinnerten, fielen der Axt zum Opfer.

Louis-Paul Dallery unterzog das Instrument 1833 einem weiteren gründlichen Umbau: Er erneuerte die Windladen und die Mechanik und erweiterte den Manualumfang bis c4, tauschte einige Register im Zeitgeschmack aus und veränderte das Gehäuse.

Kurz darauf begannen die Umbauarbeiten an der Kathedrale unter Eugène Viollet-le-Duc und die Orgel wurde mehr und mehr mit Staub und Schmutz überzogen.

Neubau von Aristide Cavaillé-Coll (1868)

Auftragsvergabe 
Louis-Paul Dallery reichte während der Umgestaltung der Kathedrale durch Eugène Viollet-le-Duc mehrfach Entwürfe für eine Überarbeitung der Orgel ein. Diese war bereits seit 1849 nicht mehr gewartet worden und befand sich in schlechtem Zustand. Die Bestandteile des Rückpositiv mussten auf dem Dachboden eingelagert werden, nachdem es 1850 von der Empore gestürzt war. Seinen Eingaben lag streng das Ideal der klassischen französischen Orgel zugrunde und er positionierte sich gegen den Orgelbau der neueren französischen Schule, insbesondere des symphonischen Ideals. Der Erfolg der zuvor durch Aristide Cavaillé-Coll errichteten Orgeln war jedoch Ausweis der Qualität und der gewandelten Stimmung, insbesondere nachdem Cavaillé-Coll in Saint-Sulpice seine größte Orgel mit 100 Registern vollendet hatte. Dallerys Entwürfe konnten sich deshalb nicht durchsetzen.

Aristide Cavaillé-Coll erhielt daher am 17. März 1860 den Auftrag für einen Kostenanschlag zum Bau einer neuen Orgel. Aus Kostengründen sollte er wie bereits in Saint-Sulpice Teile der alten Orgel einschließlich des Gehäuses übernehmen. In seinem Kostenvoranschlag vom 30. März 1860 lobte Cavaillé-Coll ausdrücklich erhaltenswerte Teile der Orgel wie die Windladen, das Pfeifenwerk des Rückpositivs sowie die Zungenstimmen und sah vor, 21 alte Register wiederzuverwenden.  Die Kosten dieser Orgel mit 65 Registern auf 4 Manualen und Pedal sollten 115.542,50 Francs betragen. Viollet-le-Duc lehnte diesen ersten Entwurf aus Kostengründen ab und beschloss, das Rückpositivgehäuse im Stil Louis XV. nicht wieder verwenden zu lassen. Cavaillé-Coll wusste die hierdurch entstehenden Verzögerungen schließlich zu seinem Vorteil zu nutzen. Er konnte sich letztlich einerseits gegen Dallery, der sich in dieser Sache 1852 direkt an Kaiser Napoleon III. gewandt hatte, als auch gegen die belgische Firma Merklin-Schütze durchsetzen. Cavaillé-Coll zeigte sich dabei als geschickter Stratege. Nachdem Merklin-Schütze am 28. Oktober 1862 einen Vorschlag für ein Instrument mit 4 Manualen, Pedal und 64 Registern für lediglich 106.000 Francs eingereicht hatte, wandte Cavaille-Coll sich an Viollet-le-Duc, den Kultusminister und den Erzbischof von Paris. Er verwies dabei einerseits auf die hohe Qualität der von ihm gebauten Orgeln, andererseits auch auf den Protektionismus der belgischen Regierung gegenüber französischen Orgelbauern: Hieraus folgte, dass nun auch in Frankreich französische Orgelbauer bevorzugt beauftragt werden sollten. Außerdem spannte er Ende Oktober 1862 zahlreiche Künstler zur Bewerbung seines Projekts ein, unter ihnen Gioachino Rossini, Georges Thomas, Louis Clapisson, Napoléon-Henri Reber, Daniel-François-Esprit Auber, Michele Carafa und Hector Berlioz, die Professoren des Conservatoire impérial de musique, François Bazin, Lambert Massart, François Dauverné, Eugène Sauzay, Pauline Viardot, Charles-Marie Widor sowie Louis Lefébure-Wély. Dies mit Erfolg: Am 23. Dezember 1862 erhielt er vom Ministerium den Zuschlag zum Bau der neuen Orgel.

Bau 

Von 1863 bis 1868 baute Aristide Cavaillé-Coll unter Verwendung früheren Pfeifenmaterials und des Hauptgehäuses eine neue Orgel. Um mehr Platz zu gewinnen, vorschob er das Gehäuse nach vorne und setzte die Windladen in mehreren Stockwerken übereinander. Dabei musste auch die Empore vergrößert werden. Aus akustischen Gründen setzte er auf eine große Zahl von Aliquotregistern: So disponierte er die Obertöne jeweils mit Quinte, Terz und Septime im Pedal in der 32′-Lage, im Bombardwerk in der 16′-Lage und im Grand Chœur in der 8′-Lage. Dieses Werk erhielt zusätzlich eine große Zungenbatterie. Gabriel Reinburg war für die Intonation verantwortlich. An Weihnachten 1867 wurde die neue Orgel mit ihren fünf Manualen, Pedal und 86 Registern erstmals gespielt. Die Einweihung erfolgte am 6. März 1868. Die Orgel besaß folgende Disposition:

 Die mit + gekennzeichneten Register mussten per Einführungstritte („Appels“) freigeschaltet werden.

 Koppeln: I/P, II/P, Grand Chœur/I, II/I, III/I, IV/I, V/I
 Octaves graves (Subkoppeln): I, II, III, IV, V
 Spielhilfen: Orage (Donner), Trémolo (Récit)
 Appels: Anches Pédale, Anches Grand Chœur, Anches Grand-Orgue, Anches Bombarde, Anches Positif, Anches Récit, Anches Tutti collectif
 Anmerkungen:

Die Orgel verfügte über mechanische Schleifladen mit Barkerhebel für das erste Manual und die Registerzüge und über ein „symphonisches Windsystem“ mit unterschiedlichen Winddrücken, vor allem mit höherem Winddruck im Diskant als im Bass. Mehr als die Hälfte des Pfeifenwerks stammte aus der Vorgängerorgel. Eine erste Dispositionsänderung führte Charles Mutin 1904 durch, als er im Récit Clarinette und Dulciana durch Diapason 8′, Octave 4′ und Fourniture IV ersetzte und im Bass die Becher von Bombarde und Trompette erneuerte. 1924 erhielt die Orgel ein elektrisches Gebläse.

Umbau durch Joseph Beuchet (1932) 
1932 erfolgte ein erster einschneidender Eingriff durch Joseph Beuchet:
 Änderung der Manualanordnung im Spieltisch:
 I Grand-Orgue
 II Positif
 III Récit
 IV Solo (früher „Bombarde“ genannt)
 V Grand Chœur
 Einbau von Violoncelle 16′ und Bourdon 8′ im Pedal, von Flûte 8′ im Grand-Chœur
 Austausch von Clairon im Grand-Orgue durch Soprano 4′
 Cymbale trat im Récit an die Stelle von Nazard, der wiederum im Positif Piccolo ersetzte
 Veränderungen der Mixturzusammensetzungen
 Beseitigung der differenzierten Winddrücke zwischen Bass und Diskant in den Manualen
 Einfügung von Seitenbärten an die Prinzipale im Grand-Orgue und Récit
Die Veränderung der Winddrücke machte die Neuintonation eines großen Teiles des Pfeifenwerks nötig und brachte den Verlust der originalen Klanggestalt Cavaillé-Colls mit sich.

Umbau durch Jean Hermann und Robert Boisseau (1959–1972) 

Unter der Ägide von Pierre Cochereau wurde ab 1959 die bis dahin weitgehend erhaltene Spiel- und Registertraktur durch Jean Hermann elektrifiziert. Ein neuer Spieltisch mit allen technischen Errungenschaften der Zeit ersetzte den Spieltisch von Cavaillé-Coll, der im Museum der Kathedrale aufgestellt wurde. Zugleich wurde auch eine stilistische Umgestaltung des Instruments durchgeführt, indem ein Teil der Register in neobarockem Sinn umintoniert wurde, um neben den romantischen Werken auch die klassisch-französische Literatur zu ermöglichen.

Nach dem plötzlichen Tod von Jean Hermann, 1965, wurde Robert Boisseau mit der Fortführung der Aufgaben betraut, die in mehreren Etappen bis 1972 durchgeführt wurden:
 Das Pedal erhielt 30 Register durch Hinzufügung eines Kleinpedalwerks mit 11 Registern.
 Das Solo bekam ein klassisches französisches 32′-Plenum, die Plena der anderen Werke wurden zum Teil neu zusammengestellt.
 Ein klassisches Récit mit zwei Registern wurde eingebaut.
 Der Grand-Chœur wurde um drei Zungenregister „en chamade“ (also horizontal im Prospekt) erweitert.
 Drei Trompetenregister von Clicquot ersetzten im Grand-Orgue die Basson-Reihe.
So entstand eine „Universalorgel“ mit 107 Registern auf fünf Manualen und Pedal. Die Disposition der Thierry/Clicquot/Cavaillé-Coll – Mutin – Beuchet – Hermann – Boisseau-Orgel lautete 1972:

 Anmerkungen:
 C: Pfeifenwerk von Clicquot (1783) und Cavaillé-Coll (1868): 72 Register
 M: Pfeifenwerk von Mutin (1904): 2 Register
 b: Pfeifenwerk von Beuchet (1932): 2 Register
 H: Pfeifenwerk von Hermann (1959–1965): 2 Register
 B: Pfeifenwerk von Boisseau (1966–1972): 28 Register

Umbau durch Jean-Loup Boisseau, Bertrand Cattiaux, Philippe Émeriau, Michel Giroud und die Société Synaptel (1992) 
Nach der Stilllegung der Setzeranlage im Herbst 1983 (aufgrund von Kurzschluss- und Brandgefahr) wurde die Orgel von 1990 bis 1992 durch die Firmen Jean-Loup Boisseau, Bertrand Cattiaux, Philippe Émeriau, Michel Giroud und die Société Synaptel grundlegend überholt und erneut erweitert. Nach längerer Diskussion wurde folgendes entschieden:
 Beibehaltung der elektrischen Traktur und der zeitgenössischen Ergänzungen (32-Fuß-Plenum im Solo, klassisches Récit, Kleinpedal, Chamaden)
 Erneuerung der elektrischen Trakturen unter Berücksichtigung neuester Technologie
 Wiederherstellung der verschiedenen Winddrücke („symphonisches Windsystem“) und Verbesserung der Windversorgung
 Rekonstruktion der Plena Cavaillé-Colls (Plein-jeux progressives harmoniques) in Grand-Orgue und Positif
 Rückführung veränderter Register im Sinne der Intonation Cavaillé-Colls
 Neuzusammensetzung der in den 1960er Jahren hinzugefügten „klassischen“ Mixturen
Die Wiederherstellung (Anlängung abgeschnittener Pfeifen) und die Intonation des Pfeifenwerks wurde von Jean-Loup Boisseau durchgeführt:
 Im Grand-Orgue: Überarbeitung von Principal 8′, Octave 4′ und Doublette 2′, Rekonstruktion des Plein-Jeu, Anfertigung neuer Basspfeifen der Bombarde 16′
 Im Positif: Rekonstruktion des Plein-Jeu und der Terz
 Im Récit: Anlängung von Diapason 8′ und Prestant 4′, Beseitigung der Mixturen von 1970, Neuanfertigung von Quinte ′ und Clarinette 8′ als Kopien solcher von Cavaillé-Coll
 Im Grand-Chœur: Neuzusammenstellung des 1970 hinzugefügten Plenums
 Im Solo: Umverteilung der Chamaden, Ergänzung von Trompette 8′ und Clairon 4′ als Kopien der Register der Cavaillé-Coll-Orgel der Basilika Saint-Sernin in Toulouse
 Im Kleinpedal: Hinzufügung eines Clairon 2′ auf einer freien Schleife, Neuzusammenstellung der Mixturen
Nach dem Umbau hatte das Instrument fünf Manuale und Pedal mit 110 Registern und folgender Disposition:

 Koppeln: II/I, III/I, IV/I, V/I ; III/II, IV/II, V/II ; IV/III, V/III, ; V/IV, Octave grave général, inversion Positif/Grand-orgue, Tirasses (Grand-orgue, Positif, Récit, Solo, Grand-Chœur en 8; Positif en 4, Récit en 4, Solo en 4), Octaves graves et octaves aiguës.
 Spielhilfen: Appels d’anches (Pédale, Grand-orgue, Positif, Récit, Grand-choeur), Coupure Pédale, Division Pédale, Sostenuto, unbeschränkte Zahl freier Kombinationen in Gruppen von 5400.
Aus dem Spieltisch von Jean Hermann wurden die Registerzüge, Pedal- und Manualklaviaturen sowie die Pistons und Balanciertritte wiederverwendet.

Nach einem Bericht des Figaro funktionierte das elektronische System nie zuverlässig.

Umbau von Bertrand Cattiaux und Pascal Quoirin (2014) 

Zwischen 2012 und 2014 wurde die Orgel durch die Orgelbauer Bertrand Cattiaux und Pascal Quoirin umfassend gereinigt, restauriert und erneut umgebaut. Hierbei wurden
 die Spiel- und Registertraktur überholt,
 ein neuer Spieltisch gebaut (unter Verwendung der Registerzüge, der Pedalklaviatur, der Balanciertritte und der Pistons des Jean-Hermann-Spieltisches),
 ein neues schwellbares Teilwerk hinzugefügt („Résonnance expressive“), das Pfeifenwerk und Windladen des ehemaligen Kleinpedals von Boisseau verwendet und jedem Manual und dem Pedal frei zugeteilt werden kann,
 das Gehäuse und die Prospektpfeifen restauriert und
 eine Generalstimmung durchgeführt.
Das Instrument besaß nun 115 Register.

Disposition der Orgel bis zum Abbau 2020 
Die Orgel hatte 115 Register auf 6 Manualwerken und Pedal, außerdem 13 Transmissionen und ein Gruppenzug. Die Disposition lautete vor dem Brand 2019 wie folgt:

 Koppeln:
 Normalkoppeln: II/I, III/I, IV/I, V/I; II/II, III/II, IV/II, V/II; III/III, IV/III, V/III; V/IV; I/P, II/P, III/P, IV/P, V/P
 Suboktavkoppeln: I/I, II/I, III/I, V/I, II/II, III/II, III/III, IV/IV, V/V
 Superoktavkoppeln: I/I, III/I, III/II, IV/IV, V/V
 Äquallage-Absteller für alle Manuale
 Sonstige Koppeln: Octave grave général; Inversion Positif/Grand-orgue
 Spielhilfen: Coupure Pédalier, Coupure Chamade, Appel Résonnance, Sostenuto in allen Manualen und im Pedal, Absteller für jedes Teilwerk, 50.000 Setzerkombinationen (zu je 5.000 Gruppen), Replay-System.
 Anmerkungen:
 C = Pfeifenwerk von Clicquot (1783) und Cavaillé-Coll (1868): 72 Register
 M = Pfeifenwerk von Mutin (1904): 2 Register
 e = Pfeifenwerk von Beuchet (1932): 1 Register
 B = Pfeifenwerk von Robert Boisseau (1966–1972): 12 Register
 b = Pfeifenwerk von Jean-Loup Boisseau (1992): 20 Register
 Q = Pfeifenwerk von Cattiaux und Quoirin (2014): 8 Register

Technische Daten 
 115 Register, 156 Pfeifenreihen (Ranks), mehr als 8.000 Pfeifen

 Spieltisch:
 freistehend
 5 Manuale & Pedal
 169 Registerzüge, 34 Wippen über dem V. Manual
 19 Windladen, 4 Bälge

Schäden und Instandsetzung nach dem Großbrand 2019 
Nach dem Brand war die Hauptorgel durch Ruß und Staub beschmutzt und stellenweise von Löschwasser betroffen, blieb ansonsten jedoch unbeschädigt. Während des Brandes hatte sich ihr Inneres nicht wesentlich erhitzt. Ein in der Orgel stationiertes Thermometer registrierte maximal 17 °C. Dennoch waren Pfeifen und weitere Teile der Orgel infolge der Hitzeeinwirkung auf das bleigedeckte Dach der Kathedrale mit Bleipartikeln, die penibel und aufwendig entfernt werden müssen, überzogen. Wegen Schäden an der Empore wurde der Spieltisch im August 2020 demontiert. Ende November 2020 begann der Ausbau des Pfeifenwerks und der weiteren Teile der Orgel durch Bertrand Cattiaux. Für die Restaurierung wurde das Instrument auf die drei Orgelbaubetriebe Quoirin in Saint-Didier (Vaucluse), Cattiaux-Chevron in Liourdres (Corrèze) und Manufacture Languedocienne des Grandes Orgues in Lodève (Hérault) aufgeteilt, wo jeweils ein Teil der Arbeiten durchgeführt wird: Pfeifenwerk, Windladen, Klaviaturen, Bälge usw. Im Winter 2023 wurden die Windladen aufgearbeitet, im Sommer sollen die Bälge folgen. Im Herbst 2023 soll mit dem Wiederaufbau begonnen werden, bis zum April 2024, fünf Jahre nach dem Brand, soll die Orgel restauriert sein.

Chororgel

Baugeschichte 
Seit 1839 gab es in Notre-Dame auch eine Chororgel. Das heutige Instrument in der Nähe des Querschiffes wurde 1969 von Robert Boisseau mit 28 Registern (2 Manuale/Pedal, mechanische Spiel- und elektrische Registertraktur) erbaut. 1970 wurde (außerhalb des Gehäuses) eine Flûte 16′ im Pedal hinzugefügt, 1978 ein Bourdon 16′ im I. Manual. 1981 und 1989 folgen weitere Arbeiten durch Boisseau, darunter der Austausch der Chalumeau 4′ im Pedal durch einen Clairon 4′ und den Einbau einer Setzeranlage. 2005 erfolgte eine Generalreinigung durch Philippe Guyonnet sowie eine Generalintonation durch Bertrand Cattiaux. Sie verfügte seitdem über 30 Register.

Bei dem Brand im Jahre 2019 blieb die Chororgel zwar vom Feuer verschont, allerdings wurde sie durch das Eindringen von Löschwasser völlig unbrauchbar. Das Geld für die Rekonstruktion des Instrumentes konnte zwischenzeitlich durch Spenden aufgebracht werden. Vom Vorgängerinstrument können jedoch nur das Gehäuse und ein Teil des Pfeifenwerks wiederverwendet werden. Der Spieltisch, die Holzpfeifen, Trakturen und Bälge müssen neu angefertigt werden.

Disposition 

 Koppeln: Accouplement II/I, Tirasse I, Tirasse II
 Spielhilfen: 5.000 Setzerkombinationen

Technische Daten 
 30 Register, 37 Pfeifenreihen (Ranks)

 Spieltisch:
 freistehend
 2 Manuale

Organisten

Organisten der Hauptorgel

Organisten der Chororgel

Literatur

Aufnahmen/Tonträger (Auswahl) 
 Die Orgel von Notre Dame. 1991, VHS (Günther Bock (Regie), Gerd Albrecht (Moderation), Uwe Röhl, Philippe Lefebvre).
 Die Kunst der Orgelimprovisation an der Kathedrale Notre-Dame, Paris. 1997, Unda Maris UM-CD 20011, CD (Pierre Cochereau: 10 improvisierte Versetten. Bolero für Orgel und Schlagzeug; Yves Devernay: Improvisation über „Regina coeli“, Jazz-Improvisation; Olivier Latry: Improvisation über „Wer nur …“, Improvisation „Pink Panther“. Christoph M. Frommen).

Weblinks 

 Beschreibung der Orgeln auf der Homepage der Kathedrale Notre Dame de Paris
 Homepage über die Orgel mit zahlreichen Abbildungen und Klangbeispielen

Einzelnachweise 

Musik (Paris)
Paris, Orgeln von Notre Dame de Paris
Paris, Orgeln von Notre Dame de Paris
Orgellandschaft Île-de-France
Kathedrale Notre-Dame de Paris